Arnoldson ist der Familienname folgender Personen:

 Klas Pontus Arnoldson (1844–1916), schwedischer Journalist, Politiker, Mitglied des Riksdag und Friedensnobelpreisträger
 Sigrid Arnoldson (1861–1943), schwedische Opernsängerin und Gesangslehrerin